Тюгурюк () — топонимы в Республике Алтай России.

 Тюгурюк — река, левый приток р. Кокса.
 Тюгурюк — посёлок в Усть-Коксинском районе, входит в состав Усть-Коксинского сельского поселения.

Примечания